Charles Wright – botanico statunitense (1811-1885) 
Charles Wright – wrestler statunitense (nato nel 1961)
Charles Wright – poeta statunitense (nato nel 1935)
Charles Wright Mills – sociologo statunitense (1916-1962)
Charles Seymour Wright – fisico ed esploratore canadese (1887-1975)